XXIX чемпионат мира по спортивному самбо прошёл в городе Астана (Казахстан) 11-14 ноября 2005 года. Чемпионат по боевому самбо проходил в Праге (Чехия) 21-22 октября.

Медалисты

Мужчины

Командный зачёт 
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Женщины

Командный зачёт 
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Боевое самбо

Командный зачёт 
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Ссылки 
 
 

Октябрь 2005 года
Ноябрь 2005 года
Международные спортивные соревнования в Астане
Международные спортивные соревнования в Праге
Спорт в Казахстане в 2005 году
Соревнования по самбо в Казахстане
Чемпионаты мира в Казахстане
Самбо в Чехии